Dah steht für:

 Dah (Mali), eine Gemeinde im Kreis San (Kreis) in der malischen Region Ségou
 Dah (Jute), ein Ersatzstoff für Jute 

Dah ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Mahamane Laouali Dan-Dah (* 1966), nigrischer Jurist und Politiker
 Sansan Hassamy Dah (* 1994), burkinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 DAH